El escándalo, en cine, puede referirse a:

 El escándalo (1933), película dirigida por Chano Urueta.
 El escándalo (1943), película dirigida por José Luis Sáenz de Heredia.
 El escándalo (1964), película dirigida por Javier Setó.
 El escándalo de Larry Flynt (1996), película dirigida por Miloš Forman.
 El escándalo (2019), película dirigida por Jay Roach.

Asimismo, en literatura, puede hacer referencia a:
 El escándalo (1875), novela de Pedro Antonio de Alarcón.
 El escándalo Modigliani (1988), novela de Ken Follett.

Además, puede referirse a:
 El escándalo petrolero (o escándalo petrogate), caso de corrupción en Perú descubierto en 2008.